La Guadalupe River est un cours d'eau qui provient du centre du Texas, dans le comté de Kerr, et se jette dans la baie de San Antonio (golfe du Mexique).

La San Antonio River est l'un de ses affluents.

Cours d'eau au Texas
Système hydrologique du golfe du Mexique